Les logiciels de technique de spectacle (ou logiciels de technique scénique, ou encore logiciels de régie) assistent les différents concepteurs et régisseurs (son, lumière, vidéo, machinerie) d'un spectacle dans leur travail. Ils remplacent ou complètent le matériel existant. Ils permettent le contrôle d'une ou de plusieurs tâches mettant en œuvre une ou des techniques spécifiques. Ils permettent la synchronisation d'événements, la restitution en temps réel, le déclenchement centralisé ou dynamique d'effets sonores, lumineux ou de mouvements de décor.

Motivations 
Les équipements utilisés en spectacle, de plus en plus complexes, leurs composantes mécaniques et électromécaniques exigeant de plus en plus de précision, nécessitent un contrôle de paramètres dont le nombre est grandissant.

Pour la lumière les projecteurs asservis disposent d'un nombre important de circuits, il est devenu impossible de les contrôler individuellement et manuellement.

De la même manière les équipements en son, en particulier dans le cas d'un système de multidiffusion, demandent à gérer un grand nombre de données, gestion qui s'avère laborieuse voire impossible sans système d'automation.

Le traitement de la vidéo peut nécessiter des opérations qui ne sont possibles qu'à l'aide de logiciels dédiés.

Parmi les nouvelles orientations devenues techniquement possibles et éventuellement requises par les régisseurs voire par les auteur(e)s ou les commanditaires de spectacle, la synchronisation et le déclenchement des évènements devient possible, non seulement uniquement depuis la régie, mais par toute action sur le plateau.

Histoire 
Au , le développement de l'électronique puis de l'informatique a révolutionné l'usage de la technique scénique. Dans un premier temps, des équipements lourds étaient nécessaires. L'informatique portable a permis l'utilisation de logiciels qui contrôlent la lumière, le son et la vidéo de manière plus précise et ce, depuis un poste mobile, télécommandable et interfaçable à volonté.

Économie 
Le secteur du spectacle ne représente qu'une faible part de marché de l'industrie informatique, les outils développés pour celui-ci restent peu répandus et des solutions individuelles voient le jour sans que les utilisateurs potentiels puissent en avoir connaissance. Le fait que certaines offres logicielles soient gratuites, permettent de tester les propositions aisément. Les développeurs demandent parfois une participation s'ils sont utilisés en spectacle, afin que le fruit de leur travail soit d'une part reconnu, et pour que leur développement puisse continuer.

Une solution permettant un développement efficace et rapide des applications dédiées au spectacle, est de développer des applications libres, permettant une remontée rapide des bogues logiciels, ainsi que leur traitement.

Logiciels 
L'informatique a commencé à équiper des machines dédiées à une tâche particulière. Les environnements de programmation ayant évolué, il est aujourd'hui possible de réaliser des interfaces fonctionnelles avec un simple ordinateur portable. Bien qu'il s'agisse d'un travail long et fastidieux, le développement de logiciels est rendu plus aisé avec des environnements dédiés, qui permettent la création de logiciels utilisés couramment en spectacle.

Temps réel 
Le spectacle vivant a pour principale caractéristique d'être dynamique. Des interactions entre les éléments scéniques et techniques doivent être réalisables. C'est le propre des logiciels temps réel qui permettent d'effectuer des actions en direct.

Il faut distinguer les logiciels qui permettent la préparation des éléments à restituer, de ceux qui permettent leur contrôle en spectacle.

En ce qui concerne la lumière, il existe des outils permettant d'effectuer des simulations virtuelles et de préparer la programmation d'un spectacle, tel que Wysiwyg.

Pour le son ou la vidéo, les sources sonores et visuelles devront être préparées à l'aide de logiciels de montage, de filtrages, d'effets.

Les actions à mener de manière active ou interactive peuvent être de nature et de complexité extrêmement variées. Des artistes comme Serge De Laubier , ont développé des formes scéniques où la composition musicale et sonore, la spatialisation, la gestion de la lumière et la création visuelle sont effectués en temps réel en spectacle. Serge de Laubier a développé le méta-instrument, une interface gestuelle, le méta-instrument (voir la section interfaces) une lutherie informatique qui permet jouer, tel qu'on le ferait avec un instrument de musique.

Environnements de programmation 
La programmation d’un logiciel demande l’utilisation d’un langage de programmation. Le langage C++ avec ses lignes de code trouve aujourd'hui des équivalents plus accessibles. Des environnements de programmation spécialisés (orientés objet, capables de gérer des évènements en temps réel) rendent la tâche plus aisée avec des outils tels que par exemple :

Max fut développé par Miller Puckette et récupéré par l'Ircam dans les années 1980, diffusé par la société Cycling74 Logiciel de programmation temps réel.

Parmi les logiciels cités ci-dessus, il faut préciser que les éléments développés à partir de Max MSP sont compatibles Mac et PC, et qu'il n'est pas nécessaire de posséder le logiciel pour les faire fonctionner. Le Runtime de Max permet de les utiliser et non de les modifier.

Lumière 
Le jeu d'orgue est l'interface de restitution de la lumière en spectacle. Son nom vient des premiers équipements à gaz dont les canalisations étaient placées les unes à côté des autres et ressemblaient à un orgue d'église. Remplacés par des systèmes à commandes mécaniques par fils, puis par des systèmes électriques, puis électroniques, les dispositifs de commande de la lumière ont d'abord été manuels ou analogiques et sont devenus programmables, on parle alors de jeu d'orgue à mémoire. Le jeu d'orgue est un pupitre de commande, il est relié aux gradateurs ou aux appareils distants devant être pilotés. Un protocole de transmission de données entre le pupitre de commande et les récepteurs a vu le jour en 1992 : le DMX ou le réseau Art-Net. Grâce à une interface gérant ces protocoles, il est possible de les contrôler à partir d'un ordinateur.

Les entreprises développant des jeux d'orgue ont, comme AVAB, MA Lighting ou ADB, également développé des logiciels. Ces derniers équipent les consoles et ont pour certains leur équivalent sur PC. En général, ils ne sont pas conçus pour fonctionner en régie de manière autonome du fait de leur ergonomie et sont le plus souvent utilisés en secours (ou pour préparer les éléments en amont).

Les logiciels développés par des régisseurs ou des concepteurs lumière voient le jour. Certains sont multiplateforme (Mac, Windows, Linux).

Son 
La console de son est un pupitre recevant des signaux sonores en entrées, elle permet de contrôler leur répartition et leur mélange vers des sorties. Elle permet de gérer les niveaux sonores, d'effectuer différents réglages, de mixer les sons entre eux. Pour le spectacle vivant, les entrées peuvent être des signaux issus de microphones, des musiques et des sons enregistrés sur divers supports.

Tout comme pour la lumière, l'évolution des technologies a permis d'automatiser les mixages, puis de centraliser toutes les machines dans un seul appareil. Un ordinateur et une carte son permettent d'assurer la régie.

Certains logiciels sont plus spécifiquement dédiés à la diffusion de médias multiples durant les spectacles. Deux grandes références du théâtre et de la comédie musicale sont Show.Cue.System  (Windows) et QLab (macOS). Ces logiciels permettent une diffusion complexe des sources sonores selon une liste de diffusion séquentiel ou un envoi direct par des raccourcis.

Vidéo 
La vidéo a pris une place grandissante sur scène. Demandant au départ un équipement lourd et onéreux, elle est désormais plus accessible. Les supports d'images nécessitaient des machines complexes ou peu adaptées à une utilisation scénique (magnétoscopes, cassettes DV, DVD…). La miniaturisation des caméras vidéo et les évolutions en termes de standards vidéo ont rendu l'utilisation scénique de l'image plus souple. Au départ, il fallait plusieurs machines diffusant des images, puis une mixette vidéo (mélangeur vidéo) pour pouvoir espérer effectuer un fondu entre des images animées.

Le contenu des images à diffuser peut être de nature extrêmement variées : films, images fixes, fichiers vidéo, flux vidéo ou informatique, etc. La création visuelle en temps réel sans aucune source est également possible. Si des sources existantes sont amenées à être diffusées, elles devront être préparées dans un format vidéo ou codec adapté au logiciel qui les diffusera.

Le travail à partir d'images sur lesquelles sont appliqués des effets est souvent le propre des logiciels de VJ.

Lorsqu'il s'agit d'effectuer un fondu ou un mixage et de diffuser des images en HD, l'offre logicielle est actuellement réduite, sans perte de qualité ou de fluidité.

Machinerie 
Les commandes manuelles des équipements mobiles scéniques (cintres, perches...) se voient équipés de moteurs pour permettre leur mouvement. Là encore l'informatique a suppléé en partie aux équipements traditionnels. Des pupitres dédiés ont fait leur apparition. Pour des raisons de sécurité, leur adaptation à un système portable est encore rare. Il peut cependant être utile d'intégrer à une scénographie ou à un décor des éléments mécaniques.

Interaction 
Certains logiciels sont dédiés à une tache spécialisée, d'autres intègrent des fonctions voisines. C'est par exemple le cas de Light Régie, au départ dédié à la gestion de la lumière, qui intègre des modules audio, puis vidéo. Le logiciel Live permet de séquencer des événements audio et midi mais également d'intégrer des morceaux de programmes réalisés avec Max/MSP.

À partir du moment où des ordinateurs contrôlent les évènements, il devient possible de les synchroniser entre eux et de les déclencher grâce à des capteurs, via des commandes MIDI ou réseau OSC. Il est possible de faire cohabiter plusieurs logiciels dans un même ordinateur et de les synchroniser en interne par ses mêmes commandes OSC.

En sortie, on parlera par exemple d'interface DMX, de carte son numériques ou de convertisseurs numérique/analogique, de cartes vidéo ou d'extensions.
La liste est trop longue pour la faire figurer ici.

Contrôle total 
La synchronisation du son, de la lumière, de la vidéo, mais aussi d'éléments scéniques tels que des moteurs, machine à fumée ou autre devient possible avec des interfaces développées pour le spectacle vivant, tel qu'Orchestra, un logiciel développé pour le spectacle Clinique d'un roi (Antoine Pickels, Comédie de Caen, ) qui permet le contrôle de tout cet ensemble de choses par le comédien performeur, en live, à l'aide d'une télécommande de type Wiimote.

Interfaces et contrôleurs 
Les interfaces permettent à un ordinateur de communiquer avec le monde extérieur.

En entrée pour les commandes et déclenchements, en sortie pour contrôler les éléments à déclencher, en midi, en réseau ou par d'autres types de protocoles.
La liaison homme-ordinateur correspond aux composants qui l'équipent : clavier, souris, écrans tactiles, webcam...
Il est parfois nécessaire de pouvoir utiliser d'autres moyens de commande.

On utilise alors des contrôleurs, développés dans un premier temps pour synchroniser des instruments de musique électroniques, ils offrent un autre type d'interface. Les contrôleurs MIDI : clavier type piano, faders, instruments MIDI, trackball, joysticks, surfaces tactiles...

Certains contrôleurs sont plus ou moins adaptées à un usage scénique. Nous retiendrons celles qui font leurs preuves en spectacle :
 BCF2000,
De véritables lutheries sont développées pour rendre l'informatique plus transparente et offrir des moyens d'actions sur tout ce qui est contrôlables (création et composition sonore, contrôle de la lumière, de la spatialisation sonore, construction et manipulation d'images vidéo…)
Un instrument est aujourd'hui plus qu'une simple interface :
 Le Meta-instrument,

Il existe des interfaces et des systèmes de contrôles électroniques et mécaniques qui peuvent trouver une application sur scène :
 le système Arduinopar exemple ;
 le site de interfaceZ est dédié aux capteurs et autres bricolages intéressants dans ce domaine.

Notes et références

Articles connexes 
 Régie (spectacle)
 Art vidéo
 Art audiovisuel
 Vidéo-jockey

 

Logiciel vidéo
Vidéo numérique
Audiovisuel
Cinéma expérimental
Art vidéo